Línea 20 puede referirse a:

 Línea 20 de colectivos de Buenos Aires (Argentina).
 Línea 20 del transporte urbano de Córdoba (Argentina).
 Línea 20 de colectivos de Paraná (Argentina).
 Línea 20 de colectivos de la Ciudad de Santa Fe (Argentina).
 Línea 20 de la Ciudad de San Juan (Argentina).
 Línea 20 del EMT de Madrid (España).
 Línea 20 del EMT Málaga (España).
 Línea 20 del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona (España).
 Línea 20 de los Transportes Urbanos de Zaragoza (España).
 Línea 20 de la ciudad de Asunción (Paraguay).
 Línea 20 de ómnibus de Maldonado (Uruguay).
 Línea R20 de ómnibus de Canelones (Uruguay).